He — в английском языке является местоимением третьего лица единственного числа мужского рода (рус. перевод «он»).

He может также относиться к:
 гелий, символ «He» — 2-й химический элемент
 HE — код иврита в стандарте ISO 639-1
 Его Высокопреосвященство () — в православной церкви титул митрополитов и архиепископов, в римско-католической церкви титул кардиналов и архиепископов, а также обращение к ним
 Чжэн Хэ — китайский адмирал XIV века
 Хэ Сяньгу — даосская бессмертная
 Гэ — четвёртая буква всех славянских алфавитов
 /he/ — в международном фонетическом алфавите знаки へ и ヘ японской каны
 Хей — пятая буква еврейского алфавита
 «He» — рассказ американской писательницы Кэтрин Энн Портер
 «He» — песня группы The Supremes из альбома Антология
 Высшее образование ()
 He — индекс германских самолетов фирмы Heinkel.